Both Sides of the Gun est un double album de Ben Harper, sorti en 2006.

Titres

Disque 1 

 Morning Yearning
 Waiting for You
 Picture in a Frame
 Never Leave Lonely Alone
 Sweet Nothing Serenade
 Reason to Mourn
 More Than Sorry
 Cryin' Won't Help You Now
 Happy Everafter in Your Eyes

Disque 2 

 Better Way
 Both Sides of the Gun
 Engraved Invitation
 Black Rain
 Gather 'Round the Stone
 Please Don't Talk About Murder While I'm Eating
 Get It Like You Like It
 The Way You Found Me
 Serve Your Soul

Album de Ben Harper
Album musical sorti en 2006
Album publié par Virgin Records